Den Namen Fennsee tragen folgende Seen

Fennsee (Westhavelland): im Naturpark Westhavelland, Gemeinde Stechow-Ferchesar, Landkreis Havelland, Brandenburg, Deutschland (zwischen Ferchesarer See und Trintsee, nordöstlich von Rathenow)
Fennsee (Wilmersdorf): im Stadtteil Wilmersdorf, Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin, Deutschland